Altingsvalget 1995 blev afholdt på Island den 8. april 1995.

Politiske valg i 1995
Politiske valg i Island